Pacífico, mexikói sör
Pacífico, madridi metróállomás
Pacífico, egykori brazil autómárka
Pacífico FC, megszűnt kolumbiai labdarúgócsapat